ASB Classic 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Auckland Open rozgrywany w dniach 9–14 stycznia 2023 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 713 495 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023 w tenisie ziemnym
2023
2023 w Nowej Zelandii